VM i ishockey 1995 var det 59:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF. Det avgjordes i fyra divisioner, med Sverige, Slovaken, Bulgarien och Sydafrika som respektive värdar. A-VM avgjordes genom att Finland besegrade Sverige i finalen, något som innebar Finlands första VM-guld.

Förlopp 
Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner som A-, B-, C1- och C2-VM. De fyra turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Sverige (Stockholm och Gävle) under perioden 23 april–7 maj 1995.
B-VM i Slovakien (Bratislava) under perioden 12–21 april 1995.
C1-VM i Bulgarien (Sofia) under perioden 20–26 mars 1995.
C2-VM i Sydafrika (Johannesburg) under perioden 21–30 mars 1995.

Totalt deltog 39 landslag i detta världsmästerskap, ett nytt rekord i VM-sammanhang

A-turneringen spelades i Gävle och Stockholm i Sverige, under perioden 23 april–7 maj 1995.

Turneringen präglades av NHL-säsongen, som först inte kunde komma igång på grund av en arbetsmarknadskonflikt. För VM-arrangörerna såg detta först ut som ett drömscenario, och med en inställd NHL-säsong hade alla världens bästa, skadefria, spelare varit tillgängliga för spel i turneringen. Men i januari 1995 kunde NHL dra igång igen, vilket innebar att seriespelet i NHL pågick längre in i april-maj, och istället blev nästan inga NHL-proffs tillgängliga.

Finland, ledda av den svenske coachen Curt Lindström, vann sitt första VM-guld någonsin genom en finalvinst över Sverige med 4-1.

Sverige, som gått till final efter en semifinalvinst mot Kanada där Daniel Alfredsson gjorde det avgörande målet i sudden death, var allmänt utsedda till förhandsfavoriter. Man hade skrivit en sång som hette "Den glider in" och som framfördes av dansbandssångaren Nick Borgen. Låten blev efter finalvinsten populär i Finland, där man gjorde en egen svensk version av låten som spelades i anslutning till firandet av guldet.

Kanada lyckades erövra bronsmedaljerna, trots avsaknaden av meriterade NHL-spelare.

A-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsomgång
De sämst placerade lagen från respektive grupp spelade mot varandra för att avgöra vem som skulle flyttas ned i B-gruppen.

Schweiz flyttades ner i B-gruppen inför VM 1996 och ersattes av Slovakien som flyttades upp från B-gruppen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare
Målvakt: Jarmo Myllys, Finland
Back: Christer Olsson, Sverige
Forward: Saku Koivu, Finland

All star team
Målvakt: Roman Turek, Tjeckien
Backar: Tommy Sjödin, Sverige; Timo Jutila, Finland
Forwards: Ville Peltonen, Finland; Saku Koivu, Finland; Jere Lehtinen, Finland

Målvaktsliga

Laguppställningar

Finland
Målvakter: Jarmo Myllys, Jukka Tammi, Ari Sulander,
Backar: Marko Kiprusoff, Petteri Nummelin, Erik Hämäläinen, Hannu Virta, Timo Jutila, Janne Niinimaa, Mika Strömberg
Forwards: Ville Peltonen, Saku Koivu, Jere Lehtinen, Raimo Helminen, Mika Nieminen, Esa Keskinen, Sami Kapanen, Juha Ylönen, Janne Ojanen, Raimo Summanen, Tero Lehterä, Marko Palo, Antti Törmänen
Förbundskapten: Curt Lundmark

Sverige
Målvakter: Boo Ahl (HV71), Roger Nordström (MIF Redhawks), Thomas Östlund (AIK Ishockey)
Backar: Tomas Jonsson (Leksands IF), Robert Nordmark (Luleå HF), Christer Olsson (Brynäs IF), Marcus Ragnarsson (Djurgården Hockey), Leif Rohlin (Västerås IK), Tommy Sjödin (Brynäs IF), Fredrik Stillman (HV71)
Forwards: Daniel Alfredsson (Frölunda HC), Jonas Bergqvist (Leksands IF), Charles Berglund (Djurgården Hockey), Andreas Dackell (Brynäs IF), Per-Erik Eklund (Leksands IF), Tomas Forslund (Leksands IF), Roger Hansson (MIF Redhawks), Erik Huusko (Djurgården Hockey), Andreas Johansson (Färjestads BK), Mikael Johansson (EHC Kloten), Jonas Johnson (Brynäs IF), Stefan "Skuggan" Nilsson (Luleå HF), Stefan Örnskog (HV71)

Kanada
Corey Hirsch, Andrew Verner, Dwayne Roloson - Esau, Brian Tutt, Jamie Heward, Greg Andrusak, Dale DeGray, Allen, Brad Schlegel, Todd Hlushko, Iain Fraser, Ralph Intranuovo, Borsato, Brandon Convery, Andrew McKim, Mark Freer, Rick Chermonaz, Gaveradis, Chris Bright, J.F. Jomphe
Mike Maneluk, Tilley.

B-VM
B-världsmästerskapet spelades i Bratislava, Slovakien. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1996 samt för att undvika nedflyttning till C-VM 1996.

Tabell

Matcher

C1-VM

C1-världsmästerskapet spelades i Sofia, Bulgarien. C1-gruppen avgjordes mellan nio lag, efter det att bojkotten mot Jugoslavien avslutats. Lagen delades upp i tre grupper. De bäst placerade lagen ur respektive grupp går vidare till en finalomgång för att avgöra placeringar 1 till 3. De näst bäst placerade lagen spelade om placeringarna 4 till 6 och de sämst placerade lagen från inledningsomgångens grupper spelar om att undvika nedflyttningsplats till C2-VM 1996 och placeringarna 7 till 9.

Spelresultat

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Nedflyttningsomgång platserna 27 - 29

Placeringsomgång platserna 24-26

Finalomgång platserna 21-23

C2-VM

C2-världsmästerskapet spelades i Johannesburg, Sydafrika. De tio lagen delades upp i två grupper i en föromgång där alla möter alla. De två bäst placerade lagen ur varje grupp spelar om en uppflyttningsplats till C1-gruppen 1996 i en finalomgång i gruppspel om fyra lag för att avgöra placeringar 1 till 4. Lagen som placerade sig trea och fyra i inledningsomgångens två grupper spelade en placeringsomgång för platserna 5 till 8. De sämst placerade lagen i inledningsomgångens två grupper gör upp i en match om placering 9 och 10. Till placeringsomgåmg och finalomgång tar lagen med sig poäng och resultat från tidigare möten då lagen möts endast en gång.

Laget som placerade sig etta flyttades upp till C1-VM 1996. Lagen som placerade sig på placeringarna 6 till 10 får kvala till C2-VM 1996.

Inledningsomgång

Grupp A

Grupp B

Placeringsomgång plats 38-39

Placeringsomgång platser 34-37
Från inledningsomgångens gruppspel tar lagen med sig tidigare resultat.

Finalomgång platser 30-33
Från inledningsomgångens gruppspel tar lagen med sig tidigare resultat.

Total slutställning

Källor

Fotnoter

1995 i Bulgarien
1995 i Slovakien
1995 i Sydafrika
Sport i Sverige 1995
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Slovakien
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Internationella ishockeytävlingar i Sydafrika
Ishockeysäsongen 1994/1995
Internationella sportevenemang i Stockholm
Sportevenemang i Gävle
1995
Sportevenemang i Sofia
Sportevenemang i Bratislava
Sportevenemang i Johannesburg
Stockholm under 1990-talet
Bratislava under 1900-talet
Sofia under 1900-talet
Johannesburg under 1900-talet